XUV steht für:
 Extreme ultraviolet, dt. Extrem ultraviolette Strahlung
 Crossover Utility Vehicle, Fahrzeugtyp ähnlich einem SUV, jedoch auf einer Pkw-Plattform basierend
 Xtreme Utility Vehicle, siehe Studebaker XUV
 GMC Envoy XUV, Fahrzeugvariante des GMC Envoy
 Holden Special Vehicles (HSV) Avalanche XUV, Fahrzeugvariante des Holden Crewman
 Mahindra XUV 300, indisches Automobil von Mahindra & Mahindra Limited
 Mahindra XUV 500, indisches Automobil
 Mahindra XUV 700, indisches Automobil

Abkürzung